Toth/Tóth este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Imre Tóth (1921-2010), filosof, istori și filolog iudeo-maghiar născut în România
 Iosif Toth (1937-2021), senator român
 Monica Toth (n. 1970), atletă română
 Zoli Tóth (n. 1976), muzician din România